

Personnalités 

 Alain Ravera (né en 1953), joueur de football français.
 Denis Ravera (1948-2007), homme politique monégasque.
 Élodie Ravera (née en 1995), rameuse française.
 Gina Ravera (née en 1966), actrice américaine.
 Henri Ravera (1919-1985), homme politique français.

Bâtiment 
 Le palais Ravera, bâtiment art nouveau de la ville d'Ivrée (Italie).